Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Barylski – polski żużlowiec
 Jan Barylski – polski dziennikarz i literat
 Stanisław Barylski – polski architekt
 Wojciech Barylski – polski malarz, grafik, medalier, twórca ekslibrisów